gemeente (bestuur), een bestuurlijke eenheid, doorgaans de laagste bestuurlijke eenheid in een land
gemeente (kerk), plaatselijke geloofsgemeenschap eventueel aangesloten bij een kerkgenootschap
gemeente (Mali), de derde bestuurslaag in het Malinese staatsbestel
kadastrale gemeente, een administratieve aanduiding bij de kadastrale aanduiding
Belgische gemeente, de vijfde bestuurslaag in het Belgische staatsbestel
Nederlandse gemeente, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel